MZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Amasya Air Base, Merzifon, Turchia